Balekambang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Balekambang, Jawa Tengah, by, 
 Balekambang, Bogor, by, 
 Balekambang, Sukabumi, by, 
 Balekambang, Jakarta, by, 
 Balekambang, Banten, by, 
 Balekambang (strand i Indonesien), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar